Buffer eller Puffer

En buffer afbøder noget. Ordet bruges i mange sammenhænge:
 Buffer (materiel) - Jernbanevogns stødfanger.
 Buffer (kemi) - En blanding af en syre og dens korresponderende base, som modstår pH-ændringer.
 Buffer (hukommelse)
 Bufferzone - et område der skal fungere som stødpude.